Antoine Jouvet (1796-1869), homme politique français ;
Émilie Jouvet (1976-), réalisatrice et photographe français ;
Louis Jouvet (1887-1951), comédien français ;
Lisa Jouvet (1924-2004), comédienne, fille de Louis Jouvet ;
 (1923-1999), acteur français ;
Michel Jouvet (1925-2017), neurobiologiste français ;
Pierre Jouvet (1986-), homme politique français.

Lieu 

 Parc Jouvet, parc situé à Valence
Patronyme français